Муза Николаевна Панаева (19 ноября 1927, Шуя — 6 июня 1999, Одесса) — советский художник кино.

Биография 
Родилась в 1927 году городе Шуя, Ивановская область, РСФСР.

В 1944—1949 годах училась в Палехском художественном училище имени. А. М. Горького.

С 1949 года работала в Палехских художественно-производственных мастерских.

В 1955 году окончила художественный факультет ВГИКа.

С 1956 года работала художником-постановщиком на Одесской киностудии.

Умерла в 1999 году в Одессе.

Фильмография 
Художник-постановщик при создании фильмов:

 1957 — Орлёнок
 1959 — Жажда
 1959 — Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем
 1965 — Одесские каникулы
 1967 — Продавец воздуха
 1967 — У моря, где мы играли (к/м)
 1969 — Если есть паруса
 1970 — Севастополь
 1971 — Последнее дело комиссара Берлаха
 1972 — За твою судьбу
 1973 — Ринг
 1974 — Наследники
 1975 — Порт
 1976 — Город с утра до полуночи
 1978 — Отряд особого назначения
 1978 — Квартет Гварнери
 1979 — Шкура белого медведя
 1981 — Право руководить
 1981 — Я — Хортица
 1983 — Экипаж машины боевой
 1984 — Действуй по обстановке!
 1986 — Удивительная находка или самые обыкновенные чудеса

Литература 
 Панаева Муза Николаевна // Художественная культура Ивановской области / Н. Б. Гущина. — Иваново: Издательство «Иваново», 2007. — 286 с. — стр. 120

Ссылки 
 Панаева Муза Николаевна // Артхив

Выпускники Палехского художественного училища
Выпускники художественного факультета ВГИКа
Персоналии:Одесская киностудия
Художники по костюмам по алфавиту
Художники по костюмам СССР
Художники-постановщики СССР